Tiltrotor kan syfta på:

 Tiltrotorflygplan – en typ av flygmaskin

Se även
Tilt